Ше́рлок — английское имя, фамилия и топоним. Может обозначать:

Имя 
 Шерлок Холмс — персонаж ряда литературных произведений Артура Конана Дойля.
 «Шерлок-младший» — немая кинокомедия Бастера Китона 1924 года.
 «Шерлок» — британский телесериал по мотивам произведений Артура Конан Дойля (2010—2017).

Фамилия 
 Шерлок, Томас (1678—1761) — видный английский религиозный деятель, богослов, епископ лондонский. Духовный писатель.
 Шерлок, Хуан (ок. 1705—1794) — испанский генерал.
 Шерлок, Элли (род. 2005) — ирландская певица, гитарист, автор песен и уличный музыкант.
 Шерлок, Эмбер (род. 1971) — австралийская журналистка и телеведущая.

Sherlock 
 Sherlock — поисковая программа для Mac OS.
  — компьютерная игра